Горостиса () — испанская фамилия. 

Известные носители:

 Горостиса, Гильермо (1909-1966) — испанский футболист, нападающий сборной Испании.
 Горостиса, Хосе (1901-1973)— мексиканский поэт, преподаватель, дипломат.
 Мануэль Эдуардо де Горостиса (1789—1851) — мексиканский дипломат, журналист, публицист и испанский писатель-драматург.